Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 758-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
Budapest–Budaörs–Budakeszi
 758-as busz (2009–2019)megszűnt
Székesfehérvár–Gárdony–Kápolnásnyék–Vereb
 758-as busz